3 miejscowości w Polsce: 
 Koszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk 
 Koszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk
 Koszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard